La Posta ima više značenja:
 La Posta, Ancona
 La Posta, Firenze